Taqa est un mot commun signifiant « fenêtre » en Arabe marocain et en Arabe algérien.
taqa- est également une racine verbale en Inuktitut.

Taqa peut faire référence à :

Patronymes 
 Shathel Taqa (1929-1974), poète, diplomate et homme politique irakien ;
 Taqa , prince de Sabachidzo,  v.1488.

Toponymes  
 Taka (ou Taqa en kabyle), village kabyle en Algérie ;
 , village iranien.

Autres 
 TAQA, holding d'Abu Dhabi spécialisée dans les énergies et fondée en 2005.

Voir aussi